Ел Кордеро има више значења:

 Ел Кордеро (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кордеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кордеро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кордеро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику